Пифон:

 Пифон () (ср. ) — мифическое чудовище, убитое Аполлоном.

Люди
 Пифон (открытый, простодушный) — библейский персонаж, сын Михи, колена Вениаминова, внук сына Ионафана Мериббаала, или Мемфивосфея ().
 Пифон (355—316 до н. э.) — телохранитель Александра Великого, после раздела его империи получивший Мидию (западный Иран), регент Македонии.
  — при Александре Македонском сатрап части Индии, затем правитель в Вавилоне.
 Пифон (сер. IV века до н. э.) — древнегреческий вазописец и гончар в Пестуме.